Флаг муниципального образования городское поселение Де́денево Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 октября 2006 года постановлением Совета депутатов городского поселения Деденево № 20 и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2436.

15 декабря 2011 года, решением Совета депутатов городского поселения Деденево № 55, было утверждено новое Положение о флаге городского поселения Деденево, которым были немного изменены описание и обоснование символики флага.

Законом Московской области от 3 мая 2018 года № 1/2018-ОЗ, 19 мая 2018 года все муниципальные образования Дмитровского муниципального района были преобразованы в Дмитровский городской округ.

Описание 
Описание флага, утверждённое постановлением Совета депутатов городского поселения Деденево от 5 октября 2006 года № 20, гласило:

Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов городского поселения Деденево от 15 декабря 2011 года № 55, гласит:

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Деденево отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Геральдическая фигура — стропило — аллегорически символизирует склоны Клинско-Дмитровской гряды, характерные для ландшафта окружающего Деденево.

Стропило — символ устремлённости вверх, стремительности, достижения поставленной цели.

Белые флажки на стропиле символизируют расположенные на крутых склонах горнолыжные зоны отдыха, существующие здесь на протяжении многих лет. Особое развитие Деденево получило с организацией Светланой Николаевной Тягачёвой и её мужем, президентом Олимпийского комитета России, Леонидом Васильевичем Тягачёвым современного горнолыжного клуба, широко известного во всём мире.(решением от 15 декабря 2011 года данное предложение убрано из обоснования символики)

Крест образно указывает на Спасо-Влахернский монастырь, по которому было названо село Новоспасское — современное Деденево. Узорчатый крест также напоминает о знаменитой коллекции предметов церковного обихода, собранной в своё время родом Головиных.

Два скрещённых якоря перекликаются с композицией герба рода Головиных, которые владели с XVII века этими землями и многое сделали для их становления. Якоря также символизируют канал им. Москвы, строительство которого сыграло значительную роль в развитии Деденево.

Очертания стропила сходны с силуэтом палатки, указывая на расположение здесь железнодорожной станции Турист, что дополнено изображением двух звёзд (роз ветров, традиционного символа туризма). В геральдике звезда — символ путеводности, высоких целей, искренности.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания, на флаге Деденева символизирует распространение здесь зимних видов спорта.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением якоря